

Населені пункти та їхні частини

 Антонев — село в гміні Александрув-Лодзький Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Антонев — село в гміні Бедльно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Антонев — село в гміні Лютомерськ Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Антонев — село в гміні Ґловно Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Антонев — село в гміні Далікув Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Антонев — село в гміні Нова-Суха Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Антонев — село в гміні Віскіткі Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Антонев — село в гміні Сохачев Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Антонев — частина міста Кутно в Кутновському повіті Лодзинського воєводства
 Антонев — частина села Самоґощ в гміні Опорув Кутновського повіту Лодзинського воєводства

Примітки